Mangabeirense – abitanti di Governador Mangabeira
Mangabeirense – abitanti di São Raimundo das Mangabeiras